Afan peut désigner : 
 Fernando Afán de Ribera y Téllez-Girón (1583-1637), un noble espagnol ; 
 , une rivière du nord-ouest du pays de Galles ;
 Afan, une localité de la commune de Nkolafamba, au Cameroun ;
 borough de l'Afan, un borough de Port Talbot entre 1974 et 1985, un district administratif du comté du .

AFAN est un sigle qui peut désigner :
 Association pour les fouilles archéologiques nationales, une ancienne association loi de 1901 (en France).